

Patronyme 

 Albert Droulers (1887-1950), prélat français, évêque d'Amiens ;
 Eugène Droulers (1917-1945), pilote d'avion et résistant français ;
 Charles Droulers (1872-1945), industriel et homme de lettres français ;
 Pierre Droulers (né en 1951), danseur et chorégraphe franco-belge ;
 Robert Droulers (1920-1994), peintre français

Nom de plume 
 Eugène Droulers, nom de plume d'Eugène de Seyn (1880-1971), écrivain belge.

Toponyme 

 Droulers-Tsiionhiakwatha, site archéologique d'un ancien village d'Iroquoiens du Saint-Laurent situé à Saint-Anicet au Canada

Autre 
 Chocolat Droulers, entreprise de l'industrie agroalimentaire française fondée en 1890 par Auguste Joseph Droulers